Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) – polska organizacja pozarządowa zrzeszająca przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Prowadzi swoją działalność od 30 listopada 1995 roku. Skupia blisko 600 firm i instytucji, które zatrudniają łącznie około 65 tys. pracowników, w tym ponad 35 tys. osób niepełnosprawnych. Prowadzi swoje biura w dziewięciu miastach Polski (Bydgoszcz, Gdańsk, Łódź, Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław, Rzeszów). 
Prezesem Zarządu Krajowego POPON jest Jan Zając.

POPON podejmuje działania:
 legislacyjno - lobbingowe, forsując korzystne dla pracodawców zmiany w prawie
 informacyjne, kierowane do pracodawców, ułatwiające interpretacje przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych
 społeczne, których celem jest próba przełamywania stereotypów myślenia pracodawców, jak i samych osób niepełnosprawnych dotyczących pracy.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych dąży do stworzenia przejrzystego i stabilnego systemu prawnego, który zachęcałby do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Podejmuje interwencje w organach centralnych i samorządach lokalnych oraz uzyskuje oficjalne stanowiska w kwestiach prawnych, budzących wątpliwości interpretacyjne. Eksperci POPON, występując w interesie pracodawców, zapraszani są do udziału w pracach komisji parlamentarnych. Biorą także udział w konsultacjach, dotyczących nowych rozwiązań prawnych. Wchodzą w skład zespołów eksperckich powoływanych przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

POPON prowadzi również działalność informacyjno–szkoleniową, między innymi:
 organizuje seminaria, szkolenia, poradnictwo prawne, poradnictwo dotyczące pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania firm
 prowadzi profesjonalne pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych oraz rekrutację dla firm chcących zatrudniać tę grupę osób.

POPON organizuje: Konkurs dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie „Lodołamacze”. Statuetka Lodołamacza jest wyróżnieniem dla tych, którzy decydując się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, jednocześnie prowadzą wobec nich przyjazną politykę personalną, przełamują bariery, walczą z niechęcią i obojętnością społeczną. Pierwsza edycja konkursu odbyła się  w 2006 roku. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP.

Przypisy 

Organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością
Organizacje pracodawców